Wills Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wills Township (Indiana)
 Wills Township (Ohio)

Siehe auch:
 Willis Township